Монтесиљос има више значења:

 Монтесиљос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монтесиљос (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монтесиљос (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монтесиљос (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монтесиљос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монтесиљос (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монтесиљос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монтесиљос, Ла Курва (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монтесиљос (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику